Seeckt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Seeckt (1793–1870), pommerscher Parlamentarier und Richter
 Hans von Seeckt (1866–1936), deutscher Generaloberst
 Leopold von Seeckt (1795–1870), deutscher Beamter und Politiker
 Richard von Seeckt (1833–1909), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie, Vater von Hans von Seeckt

Siehe auch:
 Seeck